Blancafort bezeichnet:
 Blancafort (Cher), eine französische Gemeinde im Département Cher
 Blancafort (Tarragona), eine spanische Gemeinde in der Provinz Tarragona

Blancafort ist der Familienname folgender Personen:

 Familie Blancafort, einer Familie von Orgelbauern, deren Mitglieder unter anderem in der Sagrada Familia arbeiteten
 Alberto Blancafort (1928–2004), spanischer Dirigent und Komponist
 Manuel Blancafort i de Rosselló (1897–1987), katalanischer Komponist
 Stéphane Blancafort (* 1970), französischer Schauspieler

Blancafòrt ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Blanquefort (Gers)
 Blanquefort (Gironde)

Siehe auch:
 Blanchefort und Blanquefort